Konihowski ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Konihowski (* 1951), kanadische Leichtathletin
 John Konihowski (* 1950), kanadischer Canadian-Football-Spieler